Die Segunda División 1941/42 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 28. September 1941 und endete am 4. Januar 1942. Zwischen dem 25. Januar und 5. April 1942 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurde der Betis Sevilla.

Vor der Saison 
Die 24 Mannschaften wurden in drei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, in der die beiden besten Vereine direkt in die Primera División aufstiegen. Der Dritte und Vierte hatte in den Play-Offs die Chance ebenfalls aufzusteigen.

Die Teams, die in der ersten Phase die Plätze Drei bis Acht belegten, spielten in der Relegationsrunde gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Saragossa und Real Murcia teil, Aufsteiger aus der Tercera División waren Deportivo Alavés, AD Ferroviaria, CE Constància, SD Ceuta und der FC Elche.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde

Play-Offs 
Die Spiele zwischen dem 11. bzw. 12 der Primera División und den Dritten bzw. Vierten der Aufstiegsrunde fanden am 4. und 28. Juni 1942 statt.

Relegation 
Die 18 Teams, die in der ersten Phase die Plätze Drei bis Acht belegten, spielten mit weiteren 18 Mannschaften aus der Divisiones Regionales gegen den Abstieg. Die Tercera División pausierte.
Gruppe 1
Die Mannschaften der Segunda División (Club Ferrol, Real Santander und Real Valladolid) blieben in dieser Liga, da sie in der ersten Phase nicht den letzten oder vorletzten Platz einnahmen. Die Regionalmannschaften, die in der Abstiegs-Relegation besser platziert waren, stiegen in die Segunda División auf.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2
Von den Mannschaften der Segunda División (Arenas Club, FC Barakaldo Oriamendi und Real Unión Irún) wurde Barakaldo ein Platz in der folgenden Saison garantiert, während Arenas und Irún besser abschneiden mussten als die drei Regionalteams.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3
Von den Mannschaften der Segunda División (Deportivo Alavés, AD Ferroviaria und CA Osasuna) wurden Alavés und Osasuna ein Platz in der folgenden Saison garantiert, während Ferroviaria besser abschneiden musste als die drei Regionalteams.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 4
Von den Mannschaften der Segunda División (UD Levante Gimnastico, CE Constància und FC Girona) wurden Constància und Girona ein Platz in der folgenden Saison garantiert, während Levante Gimnastico besser abschneiden musste als die drei Regionalteams. Waren ein oder mehrere Mannschaften besser als Levante Gimnastico, stiegen diese in die Segunda División auf.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 5
Von den Mannschaften der Segunda División (CD Málaga, FC Elche und Cartagena CF) wurden Málaga und Elche ein Platz in der folgenden Saison garantiert, während Cartagena besser abschneiden musste als die drei Regionalteams. Die bestplatzierte Mannschaft der Regionalliga stieg in die Segunda División auf.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 6
Von den Mannschaften der Segunda División (SD Ceuta, FC Jerez und FC Cádiz) wurden Ceuta und Cádiz ein Platz in der folgenden Saison garantiert, während Jerez besser abschneiden musste als die drei Regionalteams.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Betis Sevilla
 2. – Saragossa FC

 Absteiger in die Divisiones Regionales
 2. (Gr. 4) – UD Levante Gimnastico
 5. (Gr. 5) – Cartagena CF
 6. (Gr. 1) – Real Unión Irún

 Absteiger aus der Primera División
 Hércules Alicante
 Real Sociedad

 Aufsteiger in die Segunda División
 Cultura Leonesa
 FC Terrassa
 CD Alcoyano

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

1941/42
Fußballsaison 1941/42